Schaumberg geographische Objekte:
 Schaumberg (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Niederösterreich
 Schaumberg (Gemeinde Hartkirchen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Schaumberg ob der Leithen, Ort bei Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Schaumberg unter der Leithen, Ort bei Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
Baulichkeiten:
 Burg Schaumberg (Thüringen), bei Schalkau
 Burgruine Schaunberg (auch Schaumberg), bei Hartkirchen in Oberösterreich
Berge und Erhebungen:
 Schaumberg (Tholey), Berg im Saarland
 Schaumberg (bei Schalkau), Berg im Thüringer Wald

Schaumberg ist der Familienname folgender Personen:
 eine thüringisch-fränkischen Adelsfamilie, siehe Schaumberg (Adelsgeschlecht)

 Gabriel von Schaumberg († 15. Januar 1525)
 Georg Schaumberg (1855–1931), deutscher Schriftsteller
 Günther Schaumberg (1922–2017), deutscher Fossiliensammler
 Hans von Schaumberg (1380–1410)
 Heinrich von Schaumberg (1216–1243)
 Heinz von Schaumberg (?–1334)
 Karl von Schaumberg (1381–1411)
 Kaspar von Schaumberg († 1429), Benediktinerabt in Münsterschwarzach von 1409 bis 1429
 Martin von Schaumberg (1523–1590), Fürstbischof von Eichstätt von 1560 bis 1590
 Peter von Schaumberg (1388–1469), Bischof von Augsburg
 Wandula von Schaumberg (1482–1545), deutsche Äbtissin
 Wilwolt von Schaumberg (1446–1510)
 Wolfgang Schaumberg (* 1943), deutscher Gewerkschafter

Siehe auch:
 Schaunberg
 Schaumburg